Burgstall (Italië), Italiaans: Postal, gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol.
 Going postal, een Engelse term voor helemaal doordraaien.
 Postal (computerspel), een computerspel uit 1997.
 Postal 2, een computerspel uit 2003.
 Postal (film), film uit 2007, gebaseerd op de serie computerspellen.